Carlo Zinelli – pittore italiano, esponente dell'Art Brut
 Federico Maria Zinelli – un vescovo cattolico italiano